Хосе Хавьер Абелья Фанхуль (; ) — мексиканский футболист, защитник клуба «Атлас». Выступал за сборную Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года.

Клубная карьера 
Абелья — воспитанник клуба «Сантос Лагуна». В 2011 году Хосе был включён в заявку на сезон. Не сыграв ни минуты и один раз появившись на скамейке запасных, Абелья стал чемпионом Мексики. 27 июля 2012 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере. Он быстро завоевал место в составе, а с уходом Фелипе Балоя стал основным защитником команды. 19 февраля 2014 года в матче розыгрыше Кубка Либертадорес против уругвайского «Пеньяроля» Абелья забил свой первый гол за «Сантос». В 2015 году Хосе во второй раз выиграл чемпионат Мексики.

В 2018 году Абелья в третий раз стал чемпионом страны.

12 декабря 2019 года Абелья отправился в аренду в «Атлас» на клаусуру 2020.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Абелья принял участие в Турнире в Тулоне. В том же году он стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд, несмотря на то, что на турнире не сыграл ни минуты. Летом 2013 года Хосе поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Парагвая, Мали и Испании.

В 2015 году Абелья в составе олимпийской сборной Мексики завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Тринидада и Тобаго, Панамы и дважды Уругвая.

Летом 2016 года Абелья в составе олимпийской сборной Мексики принял участие в Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Фиджи.

В 2018 году в товарищеском матче против сборной США Абелья дебютировал за сборную Мексики.

Достижения 
 «Сантос Лагуна»
 Чемпион Мексики: клаусура 2012, клаусура 2015, клаусура 2018
 Обладатель Кубка Мексики: апертура 2014
 Чемпион чемпионов: 2015

 Сборные
 Мексика (до 20)
 Чемпион КОНКАКАФ среди молодёжных команд: 2013
 Мексика (до 23)
 Чемпион Панамериканских игр: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Fichajes

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Атлас»